Il doppio del Moselle Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Jamie Murray e André Sá erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Xavier Malisse e Alexander Waske.

In finale Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin hanno battuto Johan Brunström e Frederik Nielsen per 7-63, 6-4.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)

  Dustin Brown /  Christopher Kas (semifinale)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (finale)

Wildcard 

  Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti (primo turno)

  Vincent Millot /  Gaël Monfils (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2012
Moselle Open 2012